A Igreja de São Pedro é um templo católico da Paróquia de Nossa Senhora Imaculada Conceição na cidade de Cachoeiras de Macacu, no bairro do Valério, localizado na Estrada Valério - São Joaquim [CM 223].

A devoção à São Pedro é antiga na cidade, principalmente na região serrana, e se mistura com a história e cultura do povo pelas dezenas de anos de tradição.

História 
A primeira e única capela dedicada a São Pedro em Cachoeiras de Macacu ganhou espaço para a prática regular das santas missas por iniciativa de Dulce Braz Costa e seu esposo, ao se mudarem de Ibiraçu (Espírito Santo) em 1965 para Cachoeiras de Macacu.

Imagem de São Pedro 

Sem uma data exata, sabemos que está imagem foi adquirida por volta de 1949, aonde se iniciou o costume dos festejos e movimentos em prol da construção de um templo. A mesma estava sobre a guarda do senhor Erne (Tuim) e voltou para o Valério em 1965, ficando sobre a guarda da professora Floria Franz Schutte e, após, a guarda foi de Dulce Braz Costa, até a edificação do templo (nave e secretaria). Somente após o acabamento (embolso e pintura) e aquisição de mobiliário a mesma foi transferida para a Igreja de São Pedro, aonde se encontra até hoje.

Pedra fundamental 

No dia 22 de janeiro de 1991 foi realizada a benção fundamental da caixa (cápsula do tempo), aonde foram inseridos um jornal local, moedas da época e os nomes de Lucas de Araújo Costa, Dulce Braz Costa, Floria Franz Schutte, Jocimar Coelho Lima e Tereza Portela, que formaram a comissão de construção. 

A benção e santa missa foi realizada pelo padre Romero, porque o bispo diocesano Dom Clemente Isnard estava viajando para o Vaticano, em Roma (Itália). Sob a direção do pároco, padre Cristóvão Sopicki (SAC), ao regressar de visita aos seus familiares na Polônia, a Comissão iniciou os serviços para as obras de construção da Igreja de São Pedro.

Autoridades presentes 

Presença de toda a comunidade e das autoridades da época: prefeito Cezar de Almeida, deputada estadual Márcia Cibilis Viana na santa missa de lançamento da pedra fundamental da Igreja de São Pedro, em 22 de janeiro de 1991.

Atividades 

Atualmente a Igreja de São Pedro atende às necessidades espirituais de uma expressiva Região e desenvolve intenso trabalho sociais nos bairros da Região Serrana, contando com grupos  dedicados a atividades pastorais, religiosas, educativas, assistencialistas e vocacionais, dos quais pode-se mencionar:

 LEGIO MARIE - Preesidium Nossa Senhora da Paz, tem como fim a glória de Deus, por meio da santificação dos seus membros, pela oração e cooperação ativa;
 SSPV - Conferencia Vicentina São Pedro, inspira-se no pensamento e na obra deste Santo, esforçando-se, impelida por um profundo sentimento de justiça e de caridade;
 ROSARIUM - É uma antiga devoção católica, que a Virgem Maria revelou que cada vez que se reza uma Ave Maria lhe é entregue uma rosa e por cada Rosário completo lhe é entregue uma coroa de rosas.

Horários 
 2a: 8h Reunião do Preesidium Nossa Senhora da Paz;
 2a: 17h Reunião da Conferencia Vicentina São Pedro;
 3a e 5a: 18h Rosarium;
 Santa Missa aos Domingo: 8h.

Galeria

Cultura de Cachoeiras de Macacu
Igrejas do Rio de Janeiro (estado)